His Mother's Boy – cortometraggio del 1916 diretto da Fred Kelsey 
His Mother's Boy – film del 1917 diretto da Victor L. Schertzinger